Кінгмен:

 Кінгмен — місто в штаті Аризона
 Кінгмен — містечко в штаті Індіана
 Кінгмен — місто в штаті Канзас
 Кінгмен — населений пункт в штаті Мен
 Кінгмен — округ в штаті Канзас